Селезінка означає:

 Селезінка — непарний, видовженої форми периферійний орган лімфоїдного кровотворення та імунного захисту, розміщений глибоко в задній частині лівого підребер'я.
 Селезінка — українське прізвище